Li Ang (1952) – scrittrice cinese 
Li Ang (1981) – insegnante cinese di Go
Li Ang (1993) – calciatore cinese